|-
|(36251)||1999 VB181|| align=right|13,7|| align=right|2,948|| align=right|0,056|| align=right|2,05|| align=right|5,061||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36252)||1999 VS190|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,033|| align=right|4,26|| align=right|4,639||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36253)||1999 XT11|| align=right|13,1|| align=right|3,212|| align=right|0,074|| align=right|11,22|| align=right|5,756||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(36254)||1999 XM17|| align=right|13,0|| align=right|3,068|| align=right|0,044|| align=right|11,95|| align=right|5,372||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36255)||1999 XR17|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,191|| align=right|14,14|| align=right|4,157||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36256)||1999 XT17|| align=right|12,4|| align=right|2,940|| align=right|0,121|| align=right|11,01|| align=right|5,040||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36257)||1999 XT20|| align=right|13,6|| align=right|3,132|| align=right|0,150|| align=right|2,50|| align=right|5,542||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36258)||1999 XG73|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,161|| align=right|2,03|| align=right|3,590||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36259)||1999 XM74|| align=right|11,4|| align=right|5,269|| align=right|0,092|| align=right|18,86|| align=right|12,10||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36260)||1999 XQ111|| align=right|13,7|| align=right|2,693|| align=right|0,207|| align=right|11,94|| align=right|4,420||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36261)||1999 XE116|| align=right|13,5|| align=right|2,919|| align=right|0,265|| align=right|10,84|| align=right|4,986||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(36262)||1999 XO117|| align=right|13,1|| align=right|3,044|| align=right|0,011|| align=right|9,06|| align=right|5,310||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(36263)||1999 XB147|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,157|| align=right|7,20|| align=right|4,058||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36264)||1999 XL152|| align=right|13,3|| align=right|2,984|| align=right|0,097|| align=right|10,91|| align=right|5,155||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36265)||1999 XV156|| align=right|12,3|| align=right|5,179|| align=right|0,025|| align=right|6,10|| align=right|11,79||JUT||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36266)||1999 XA192|| align=right|14,2|| align=right|2,467|| align=right|0,096|| align=right|5,77|| align=right|3,875||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36267)||1999 XB211|| align=right|10,7|| align=right|5,192|| align=right|0,092|| align=right|19,71|| align=right|11,83||JUT||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36268)||1999 XT213|| align=right|12,2|| align=right|5,193|| align=right|0,042|| align=right|11,01|| align=right|11,84||JUT||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36269)||1999 XB214|| align=right|11,4|| align=right|5,251|| align=right|0,064|| align=right|18,00|| align=right|12,04||JUT||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36270)||1999 XS248|| align=right|11,7|| align=right|5,225|| align=right|0,066|| align=right|8,91|| align=right|11,95||JUT||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36271)||2000 AV19|| align=right|12,3|| align=right|5,232|| align=right|0,050|| align=right|11,73|| align=right|11,97||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36272)||2000 AJ51|| align=right|13,0|| align=right|3,253|| align=right|0,052|| align=right|8,00|| align=right|5,867||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36273)||2000 AM68|| align=right|13,8|| align=right|2,768|| align=right|0,172|| align=right|36,28|| align=right|4,606||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36274)||2000 AV107|| align=right|11,8|| align=right|3,997|| align=right|0,170|| align=right|15,56|| align=right|7,990||HLD||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36275)||2000 AO138|| align=right|13,9|| align=right|2,964|| align=right|0,070|| align=right|10,83|| align=right|5,101||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36276)||2000 AE167|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,161|| align=right|14,91|| align=right|4,093||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36277)||2000 AG172|| align=right|13,5|| align=right|2,584|| align=right|0,129|| align=right|8,12|| align=right|4,153||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36278)||2000 AG229|| align=right|13,5|| align=right|3,123|| align=right|0,178|| align=right|16,56|| align=right|5,517||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36279)||2000 BQ5|| align=right|11,0|| align=right|5,298|| align=right|0,100|| align=right|31,18|| align=right|12,20||JUT||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36280)||2000 CJ77|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,006|| align=right|1,12|| align=right|4,453||MBA||1. februar 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(36281)||2000 CN85|| align=right|14,8|| align=right|2,847|| align=right|0,019|| align=right|3,20|| align=right|4,804||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36282)||2000 CT98|| align=right|14,8|| align=right|2,235|| align=right|0,260|| align=right|6,91|| align=right|3,340||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36283)||2000 DV3|| align=right|14,8|| align=right|1,922|| align=right|0,046|| align=right|24,65|| align=right|2,665||MBA||26. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36284)||2000 DM8|| align=right|15,0|| align=right|1,484|| align=right|0,555|| align=right|46,75|| align=right|1,808||APL||27. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36285)||2000 DW103|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,141|| align=right|5,08|| align=right|3,473||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36286)||2000 EL14|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,133|| align=right|3,97|| align=right|3,707||MBA||5. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36287)||2000 ER45|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,202|| align=right|0,46|| align=right|3,684||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36288)||2000 EQ170|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,102|| align=right|7,78|| align=right|3,739||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36289)||2000 FP11|| align=right|12,0|| align=right|3,171|| align=right|0,130|| align=right|16,97|| align=right|5,646||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36290)||2000 FM30|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,286|| align=right|6,78|| align=right|4,084||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36291)||2000 GG98|| align=right|13,6|| align=right|2,770|| align=right|0,120|| align=right|7,45|| align=right|4,611||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36292)||2000 GX122|| align=right|14,6|| align=right|2,286|| align=right|0,115|| align=right|6,15|| align=right|3,455||MBA||11. april 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(36293)||2000 GQ144|| align=right|15,0|| align=right|2,365|| align=right|0,217|| align=right|0,78|| align=right|3,635||MBA||7. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36294)||2000 GS152|| align=right|13,6|| align=right|2,457|| align=right|0,213|| align=right|23,42|| align=right|3,851||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36295)||2000 HV30|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,247|| align=right|2,23|| align=right|3,519||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36296)||2000 HP49|| align=right|15,1|| align=right|2,407|| align=right|0,197|| align=right|1,89|| align=right|3,734||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36297)||2000 JM5|| align=right|14,7|| align=right|3,055|| align=right|0,225|| align=right|2,74|| align=right|5,340||MBA||5. maj 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(36298)||2000 JF10|| align=right|14,4|| align=right|1,931|| align=right|0,058|| align=right|23,77|| align=right|2,683||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36299)||2000 JA16|| align=right|16,1|| align=right|1,888|| align=right|0,042|| align=right|22,69|| align=right|2,594||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36300)||2000 JE19|| align=right|14,7|| align=right|2,520|| align=right|0,225|| align=right|16,81|| align=right|4,000||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36301)||2000 JK21|| align=right|14,9|| align=right|2,430|| align=right|0,172|| align=right|2,53|| align=right|3,787||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36302)||2000 JX33|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,096|| align=right|3,96|| align=right|4,523||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36303)||2000 JM54|| align=right|14,9|| align=right|2,220|| align=right|0,191|| align=right|4,49|| align=right|3,307||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36304)||2000 JY56|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,179|| align=right|3,39|| align=right|4,144||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36305)||2000 JZ56|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,135|| align=right|1,62|| align=right|3,753||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36306)||2000 JK58|| align=right|15,2|| align=right|2,357|| align=right|0,225|| align=right|2,74|| align=right|3,618||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36307)||2000 JY65|| align=right|13,5|| align=right|2,589|| align=right|0,201|| align=right|14,02|| align=right|4,166||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36308)||2000 KX3|| align=right|16,6|| align=right|2,364|| align=right|0,228|| align=right|4,07|| align=right|3,634||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36309)||2000 KS29|| align=right|15,8|| align=right|2,189|| align=right|0,093|| align=right|3,95|| align=right|3,238||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36310)||2000 KN31|| align=right|13,4|| align=right|3,020|| align=right|0,091|| align=right|1,42|| align=right|5,246||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36311)||2000 KK48|| align=right|14,6|| align=right|2,210|| align=right|0,122|| align=right|6,09|| align=right|3,285||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36312)||2000 KO50|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,163|| align=right|7,76|| align=right|3,346||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36313)||2000 KE67|| align=right|14,8|| align=right|2,332|| align=right|0,171|| align=right|23,13|| align=right|3,560||MBA||31. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36314)||2000 LH4|| align=right|13,0|| align=right|3,164|| align=right|0,232|| align=right|16,10|| align=right|5,626||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36315)||2000 LP9|| align=right|13,8|| align=right|2,943|| align=right|0,058|| align=right|1,15|| align=right|5,048||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36316)||2000 LC12|| align=right|14,6|| align=right|1,996|| align=right|0,093|| align=right|20,44|| align=right|2,819||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36317)||2000 LL12|| align=right|14,5|| align=right|2,560|| align=right|0,291|| align=right|4,46|| align=right|4,095||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36318)||2000 LJ18|| align=right|13,7|| align=right|2,887|| align=right|0,415|| align=right|9,39|| align=right|4,905||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36319)||2000 LO20|| align=right|14,8|| align=right|2,220|| align=right|0,183|| align=right|4,88|| align=right|3,308||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36320)||2000 LD23|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,110|| align=right|5,97|| align=right|3,559||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36321)||2000 LS23|| align=right|13,5|| align=right|2,294|| align=right|0,105|| align=right|22,11|| align=right|3,474||MBA||7. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36322)||2000 LB26|| align=right|14,7|| align=right|2,285|| align=right|0,258|| align=right|19,71|| align=right|3,452||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36323)||2000 LF27|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,245|| align=right|2,63|| align=right|3,574||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36324)||2000 LT27|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,223|| align=right|2,89|| align=right|4,119||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36325)||2000 LF29|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,237|| align=right|3,30|| align=right|4,166||MBA||9. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36326)||2000 LH29|| align=right|15,7|| align=right|2,436|| align=right|0,234|| align=right|0,84|| align=right|3,801||MBA||11. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36327)||2000 LV33|| align=right|15,0|| align=right|2,231|| align=right|0,247|| align=right|6,77|| align=right|3,332||MBA||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36328)||2000 LR35|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,213|| align=right|3,54|| align=right|3,436||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36329)||2000 LU35|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,233|| align=right|5,63|| align=right|3,679||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36330)||2000 MF5|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,210|| align=right|0,48|| align=right|3,617||MBA||26. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36331)||2000 MN5|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,234|| align=right|2,18|| align=right|3,631||MBA||26. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36332)||2000 ND1|| align=right|14,5|| align=right|2,669|| align=right|0,103|| align=right|27,96|| align=right|4,361||MBA||2. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36333)||2000 NV4|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,251|| align=right|1,75|| align=right|3,532||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36334)||2000 NZ4|| align=right|14,5|| align=right|2,469|| align=right|0,248|| align=right|4,53|| align=right|3,880||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36335)||2000 NA5|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,231|| align=right|2,33|| align=right|3,693||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36336)||2000 ND5|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,319|| align=right|3,74|| align=right|4,162||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36337)||2000 NK7|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,116|| align=right|4,67|| align=right|3,426||MBA||4. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36338)||2000 NN9|| align=right|13,5|| align=right|3,188|| align=right|0,177|| align=right|7,65|| align=right|5,692||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36339)||2000 NF10|| align=right|16,5|| align=right|2,443|| align=right|0,129|| align=right|1,10|| align=right|3,819||MBA||7. julij 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(36340)||2000 NT13|| align=right|14,6|| align=right|2,463|| align=right|0,205|| align=right|1,56|| align=right|3,866||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36341)||2000 NS15|| align=right|15,7|| align=right|2,156|| align=right|0,208|| align=right|2,09|| align=right|3,165||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36342)||2000 NX15|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,247|| align=right|4,76|| align=right|3,680||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36343)||2000 NZ15|| align=right|14,0|| align=right|2,665|| align=right|0,226|| align=right|28,03|| align=right|4,351||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36344)||2000 NP19|| align=right|15,2|| align=right|2,211|| align=right|0,172|| align=right|5,91|| align=right|3,286||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36345)||2000 NS19|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,233|| align=right|6,22|| align=right|4,090||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36346)||2000 NE20|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,260|| align=right|11,86|| align=right|4,059||MBA||6. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36347)||2000 NT21|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,203|| align=right|2,13|| align=right|4,498||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36348)||2000 NS23|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,263|| align=right|16,64|| align=right|5,425||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36349)||2000 NZ23|| align=right|15,0|| align=right|2,537|| align=right|0,275|| align=right|6,32|| align=right|4,039||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36350)||2000 NP24|| align=right|14,6|| align=right|2,771|| align=right|0,209|| align=right|8,76|| align=right|4,612||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36351)||2000 NW24|| align=right|14,8|| align=right|2,580|| align=right|0,098|| align=right|2,20|| align=right|4,143||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36352)||2000 NE25|| align=right|15,0|| align=right|2,859|| align=right|0,057|| align=right|3,18|| align=right|4,832||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36353)||2000 NP26|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,185|| align=right|3,51|| align=right|3,339||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36354)||2000 NE27|| align=right|14,8|| align=right|2,481|| align=right|0,188|| align=right|4,91|| align=right|3,908||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36355)||2000 NJ27|| align=right|15,3|| align=right|2,220|| align=right|0,115|| align=right|3,59|| align=right|3,307||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36356)||2000 NY28|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,255|| align=right|5,27|| align=right|4,043||MBA||2. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36357)||2000 OQ2|| align=right|14,8|| align=right|2,162|| align=right|0,162|| align=right|2,66|| align=right|3,179||MBA||28. julij 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36358)||2000 OY2|| align=right|14,8|| align=right|2,582|| align=right|0,214|| align=right|9,20|| align=right|4,147||MBA||29. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(36359)||2000 OE3|| align=right|15,3|| align=right|2,229|| align=right|0,225|| align=right|5,06|| align=right|3,328||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36360)||2000 OH3|| align=right|14,0|| align=right|2,195|| align=right|0,145|| align=right|9,07|| align=right|3,252||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36361)||2000 OS4|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,165|| align=right|4,34|| align=right|3,532||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36362)||2000 OV4|| align=right|15,7|| align=right|2,154|| align=right|0,145|| align=right|5,95|| align=right|3,161||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36363)||2000 OB5|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,143|| align=right|6,36|| align=right|3,485||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36364)||2000 OT5|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,297|| align=right|6,16|| align=right|3,685||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36365)||2000 OO9|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,215|| align=right|14,04|| align=right|4,416||MBA||30. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(36366)||2000 OA10|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,164|| align=right|2,86|| align=right|3,394||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36367)||2000 OF12|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,210|| align=right|6,95|| align=right|3,479||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36368)||2000 OG12|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,223|| align=right|3,38|| align=right|3,735||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36369)||2000 OD13|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,149|| align=right|2,30|| align=right|3,527||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36370)||2000 OT14|| align=right|14,7|| align=right|2,429|| align=right|0,210|| align=right|3,48|| align=right|3,786||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36371)||2000 OA16|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,156|| align=right|5,56|| align=right|3,426||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36372)||2000 OD16|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,204|| align=right|2,32|| align=right|3,692||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36373)||2000 OJ16|| align=right|14,9|| align=right|2,313|| align=right|0,179|| align=right|3,25|| align=right|3,517||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36374)||2000 OO16|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,045|| align=right|6,00|| align=right|3,510||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36375)||2000 OT16|| align=right|15,6|| align=right|2,178|| align=right|0,156|| align=right|2,99|| align=right|3,215||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36376)||2000 OH17|| align=right|15,9|| align=right|2,135|| align=right|0,097|| align=right|2,28|| align=right|3,118||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36377)||2000 OL18|| align=right|15,0|| align=right|2,336|| align=right|0,142|| align=right|7,28|| align=right|3,570||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36378)||2000 OL19|| align=right|14,2|| align=right|2,424|| align=right|0,208|| align=right|4,85|| align=right|3,773||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36379)||2000 OA24|| align=right|13,0|| align=right|2,912|| align=right|0,309|| align=right|8,44|| align=right|4,969||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36380)||2000 OL27|| align=right|14,0|| align=right|2,686|| align=right|0,209|| align=right|5,95|| align=right|4,401||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36381)||2000 OW27|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,171|| align=right|6,97|| align=right|3,365||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36382)||2000 OC28|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,109|| align=right|6,37|| align=right|3,530||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36383)||2000 OW28|| align=right|14,9|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|6,64|| align=right|3,628||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36384)||2000 OJ31|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,052|| align=right|6,15|| align=right|3,542||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36385)||2000 OT31|| align=right|16,0|| align=right|2,303|| align=right|0,178|| align=right|6,04|| align=right|3,494||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36386)||2000 OE32|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,195|| align=right|3,46|| align=right|4,058||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36387)||2000 OR32|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,230|| align=right|5,46|| align=right|4,085||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36388)||2000 OY32|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,168|| align=right|4,09|| align=right|3,551||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36389)||2000 OT33|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,119|| align=right|6,53|| align=right|3,469||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36390)||2000 OV39|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,208|| align=right|17,79|| align=right|4,116||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36391)||2000 OO40|| align=right|15,6|| align=right|2,230|| align=right|0,121|| align=right|8,30|| align=right|3,331||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36392)||2000 OZ40|| align=right|12,8|| align=right|3,127|| align=right|0,207|| align=right|8,09|| align=right|5,528||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36393)||2000 OM42|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,198|| align=right|8,84|| align=right|4,136||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36394)||2000 OP42|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,198|| align=right|5,50|| align=right|4,066||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36395)||2000 OS42|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,199|| align=right|4,29|| align=right|4,201||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36396)||2000 OE44|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,072|| align=right|6,11|| align=right|3,421||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36397)||2000 OL44|| align=right|14,6|| align=right|2,615|| align=right|0,180|| align=right|15,26|| align=right|4,229||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36398)||2000 OQ45|| align=right|14,0|| align=right|2,428|| align=right|0,057|| align=right|10,77|| align=right|3,783||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36399)||2000 OV46|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,189|| align=right|4,71|| align=right|3,511||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36400)||2000 OE47|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,177|| align=right|0,67|| align=right|4,236||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36401)||2000 OK47|| align=right|15,6|| align=right|2,240|| align=right|0,214|| align=right|3,11|| align=right|3,352||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36402)||2000 OT47|| align=right|14,5|| align=right|2,536|| align=right|0,157|| align=right|2,73|| align=right|4,037||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36403)||2000 OW47|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,270|| align=right|2,80|| align=right|3,502||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36404)||2000 OZ47|| align=right|13,9|| align=right|2,568|| align=right|0,226|| align=right|10,54|| align=right|4,115||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36405)||2000 OB48|| align=right|14,6|| align=right|2,285|| align=right|0,149|| align=right|2,78|| align=right|3,454||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36406)||2000 OQ48|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,191|| align=right|4,90|| align=right|3,549||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36407)||2000 OZ48|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,259|| align=right|6,00|| align=right|4,125||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36408)||2000 OB49|| align=right|14,2|| align=right|2,393|| align=right|0,230|| align=right|3,10|| align=right|3,700||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36409)||2000 OH49|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,202|| align=right|3,41|| align=right|3,710||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36410)||2000 OL49|| align=right|15,0|| align=right|2,341|| align=right|0,155|| align=right|6,68|| align=right|3,582||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36411)||2000 OM49|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,120|| align=right|15,50|| align=right|4,067||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36412)||2000 OP49|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,160|| align=right|4,70|| align=right|3,434||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36413)||2000 OW49|| align=right|14,5|| align=right|2,358|| align=right|0,163|| align=right|7,01|| align=right|3,620||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36414)||2000 OE50|| align=right|13,5|| align=right|2,631|| align=right|0,154|| align=right|12,76|| align=right|4,267||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36415)||2000 OL50|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,255|| align=right|5,81|| align=right|4,179||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36416)||2000 OO50|| align=right|14,0|| align=right|2,521|| align=right|0,230|| align=right|10,38|| align=right|4,002||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36417)||2000 OQ52|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,201|| align=right|0,98|| align=right|3,710||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36418)||2000 OC57|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,165|| align=right|2,42|| align=right|3,501||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36419)||2000 OF59|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,113|| align=right|3,19|| align=right|3,334||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36420)||2000 OG60|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,199|| align=right|1,23|| align=right|3,575||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36421)||2000 OM60|| align=right|16,7|| align=right|2,419|| align=right|0,186|| align=right|0,77|| align=right|3,762||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36422)||2000 OS67|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,177|| align=right|1,84|| align=right|3,745||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36423)||2000 PJ2|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,168|| align=right|5,90|| align=right|3,484||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36424)||2000 PZ3|| align=right|14,8|| align=right|2,306|| align=right|0,111|| align=right|3,99|| align=right|3,501||MBA||3. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(36425)||2000 PM5|| align=right|12,4|| align=right|5,227|| align=right|0,077|| align=right|6,21|| align=right|11,95||JUT||5. avgust 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(36426)||2000 PJ7|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,188|| align=right|1,70|| align=right|3,471||MBA||5. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(36427)||2000 PR7|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,248|| align=right|10,04|| align=right|3,708||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36428)||2000 PV8|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,221|| align=right|15,87|| align=right|4,115||MBA||9. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(36429)||2000 PX9|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,127|| align=right|7,31|| align=right|3,260||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36430)||2000 PN10|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,128|| align=right|7,90|| align=right|3,437||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36431)||2000 PJ12|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,148|| align=right|7,42|| align=right|3,731||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36432)||2000 PQ12|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,234|| align=right|13,73|| align=right|4,252||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36433)||2000 PR17|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,247|| align=right|2,35|| align=right|5,313||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36434)||2000 PA19|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,133|| align=right|4,61|| align=right|3,504||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36435)||2000 PQ20|| align=right|14,9|| align=right|2,223|| align=right|0,178|| align=right|5,86|| align=right|3,313||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36436)||2000 PT22|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,086|| align=right|4,11|| align=right|3,378||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36437)||2000 PW23|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,136|| align=right|4,21|| align=right|3,451||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36438)||2000 PW24|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,111|| align=right|7,68|| align=right|4,071||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36439)||2000 PT26|| align=right|13,3|| align=right|2,645|| align=right|0,187|| align=right|12,02|| align=right|4,300||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36440)||2000 PD27|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,081|| align=right|4,82|| align=right|4,156||MBA||9. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36441)||2000 PM28|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,174|| align=right|6,51|| align=right|3,376||MBA||4. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36442)||2000 PT28|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,196|| align=right|2,69|| align=right|3,381||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36443)||2000 PA29|| align=right|15,9|| align=right|2,511|| align=right|0,166|| align=right|0,92|| align=right|3,977||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36444)||2000 PA31|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,126|| align=right|5,27|| align=right|3,434||MBA||1. avgust 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|36445 Smalley||2000 QU|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,196|| align=right|9,90|| align=right|3,539||MBA||23. avgust 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|36446 Cinodapistoia||2000 QV|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,187|| align=right|2,59|| align=right|3,788||MBA||22. avgust 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(36447)||2000 QB1|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,159|| align=right|5,36|| align=right|3,443||MBA||23. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(36448)||2000 QE2|| align=right|16,0|| align=right|1,910|| align=right|0,074|| align=right|18,73|| align=right|2,639||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36449)||2000 QA4|| align=right|15,2|| align=right|2,170|| align=right|0,199|| align=right|3,98|| align=right|3,197||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36450)||2000 QL4|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,174|| align=right|4,07|| align=right|3,485||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36451)||2000 QQ4|| align=right|14,2|| align=right|3,086|| align=right|0,177|| align=right|6,00|| align=right|5,421||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36452)||2000 QE5|| align=right|14,7|| align=right|3,043|| align=right|0,296|| align=right|1,49|| align=right|5,307||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36453)||2000 QK5|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,092|| align=right|1,52|| align=right|3,565||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36454)||2000 QN5|| align=right|15,3|| align=right|2,533|| align=right|0,155|| align=right|3,45|| align=right|4,030||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36455)||2000 QZ6|| align=right|15,5|| align=right|2,495|| align=right|0,219|| align=right|15,54|| align=right|3,940||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36456)||2000 QC8|| align=right|15,5|| align=right|2,454|| align=right|0,179|| align=right|1,41|| align=right|3,843||MBA||25. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(36457)||2000 QF8|| align=right|15,6|| align=right|2,454|| align=right|0,202|| align=right|2,49|| align=right|3,843||MBA||25. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(36458)||2000 QO8|| align=right|15,1|| align=right|2,274|| align=right|0,105|| align=right|4,50|| align=right|3,428||MBA||25. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(36459)||2000 QU8|| align=right|14,7|| align=right|2,406|| align=right|0,115|| align=right|6,81|| align=right|3,732||MBA||24. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36460)||2000 QA9|| align=right|14,2|| align=right|2,613|| align=right|0,192|| align=right|15,80|| align=right|4,223||MBA||25. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36461)||2000 QC9|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,261|| align=right|3,72|| align=right|4,080||MBA||25. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36462)||2000 QV11|| align=right|14,2|| align=right|2,856|| align=right|0,250|| align=right|15,43|| align=right|4,827||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36463)||2000 QD14|| align=right|15,1|| align=right|2,852|| align=right|0,349|| align=right|4,94|| align=right|4,815||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36464)||2000 QT14|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,091|| align=right|5,15|| align=right|4,680||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36465)||2000 QR19|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,177|| align=right|2,68|| align=right|3,708||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36466)||2000 QR22|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,193|| align=right|1,97|| align=right|3,728||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36467)||2000 QV22|| align=right|16,1|| align=right|2,293|| align=right|0,100|| align=right|8,34|| align=right|3,471||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36468)||2000 QA23|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,196|| align=right|7,97|| align=right|3,741||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36469)||2000 QT23|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,162|| align=right|4,29|| align=right|3,694||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36470)||2000 QV24|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,154|| align=right|5,22|| align=right|3,784||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36471)||2000 QK26|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,189|| align=right|2,30|| align=right|4,228||MBA||27. avgust 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(36472)||2000 QQ26|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,169|| align=right|4,61|| align=right|3,447||MBA||27. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(36473)||2000 QB27|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,123|| align=right|1,93|| align=right|3,777||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36474)||2000 QN28|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,084|| align=right|3,17|| align=right|4,234||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36475)||2000 QV28|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,071|| align=right|6,99|| align=right|3,593||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36476)||2000 QY28|| align=right|14,8|| align=right|2,796|| align=right|0,119|| align=right|3,20|| align=right|4,674||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36477)||2000 QC29|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,184|| align=right|2,24|| align=right|5,508||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36478)||2000 QQ29|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,185|| align=right|3,75|| align=right|3,699||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36479)||2000 QX29|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,106|| align=right|2,48|| align=right|4,193||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36480)||2000 QL30|| align=right|14,9|| align=right|2,359|| align=right|0,119|| align=right|7,65|| align=right|3,622||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36481)||2000 QU30|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,106|| align=right|7,52|| align=right|3,585||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36482)||2000 QR31|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,137|| align=right|7,89|| align=right|3,398||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36483)||2000 QM32|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,149|| align=right|6,39|| align=right|5,523||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36484)||2000 QD37|| align=right|15,3|| align=right|2,793|| align=right|0,070|| align=right|4,13|| align=right|4,667||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36485)||2000 QP39|| align=right|14,7|| align=right|2,481|| align=right|0,116|| align=right|4,59|| align=right|3,907||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36486)||2000 QW40|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,125|| align=right|2,96|| align=right|3,359||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36487)||2000 QJ42|| align=right|14,8|| align=right|2,177|| align=right|0,084|| align=right|4,57|| align=right|3,211||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36488)||2000 QW42|| align=right|15,3|| align=right|2,978|| align=right|0,166|| align=right|2,15|| align=right|5,137||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36489)||2000 QC45|| align=right|13,9|| align=right|2,640|| align=right|0,133|| align=right|13,36|| align=right|4,290||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36490)||2000 QJ45|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,142|| align=right|2,03|| align=right|3,773||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36491)||2000 QS46|| align=right|15,0|| align=right|2,465|| align=right|0,185|| align=right|1,86|| align=right|3,869||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36492)||2000 QW46|| align=right|14,5|| align=right|2,600|| align=right|0,208|| align=right|4,16|| align=right|4,193||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36493)||2000 QL47|| align=right|13,5|| align=right|2,736|| align=right|0,132|| align=right|9,13|| align=right|4,526||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36494)||2000 QM47|| align=right|13,7|| align=right|2,862|| align=right|0,197|| align=right|12,32|| align=right|4,841||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36495)||2000 QR48|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,155|| align=right|3,48|| align=right|3,672||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36496)||2000 QK49|| align=right|15,4|| align=right|2,386|| align=right|0,197|| align=right|1,98|| align=right|3,684||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36497)||2000 QN49|| align=right|15,2|| align=right|2,792|| align=right|0,083|| align=right|3,08|| align=right|4,664||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36498)||2000 QW53|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,141|| align=right|6,39|| align=right|3,350||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36499)||2000 QV55|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,245|| align=right|2,92|| align=right|3,595||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36500)||2000 QZ55|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,163|| align=right|4,03|| align=right|3,441||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov